

Personnalités 

 Andreas Skov Olsen (né en 1999), footballeur danois ;
 Bertil Skov Jørgensen (né en 1968), artiste et graveur danois ;
 Glen Skov (1931-2013), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Peter Skov-Jensen (né en 1971), footballeur danois ;
 Rikke Skov (née en 1980), handballeuse danoise ;
 Robert Skov (né en 1996), footballeur danois ;
 Shayne Skov (né en 1990), joueur américain de football américain.